Colombiers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Colombiers (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Colombiers (Cher) im Département Cher
 Colombiers (Hérault) im Département Hérault
 Colombiers (Orne) im Département Orne
 Colombiers (Vienne) im Département Vienne
 Colombiès im Département Aveyron, auf Okzitanisch

mit Namenszusatz:
 Colombiers-du-Plessis im Département Mayenne
 Colombiers-sur-Seulles im Département Calvados

Siehe auch:
 Colombier